Вибори до Сумської обласної ради 2010 — вибори до Сумської обласної ради, що відбулися 31 жовтня 2010 року. Вибори пройшли за змішаною системою.

Виборча кампанія

Опитування громадської думки напередодні виборів

Результати виборів

Голосування за списки партій

Одномандатні округи

Загальні підсумки здобутих партіями місць

Див. також 
 Список результатів виборів до обласних рад 2010

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка Сумської обласної ради 
 Сторінка ЦВК України щодо місцевих виборів 2010
 http://www.unian.net/rus/news/news-404967.html 
 https://web.archive.org/web/20120824235933/http://www.state-gov.sumy.ua/docs/vibori_2010/bagatomandatnii_okrug.html
 На Сумщині Партія регіонів отримала 50 зі ста мандатів
 Результати виборів депутатів Сумської обласної ради в багатомандатному виборчому окрузі 

Вибори до Сумської обласної ради
Сумської обласної ради